

Geografia 
 Gloppen – comune norvegese della contea di Vestland

Persone 
 Aud Gloppen – progettista grafica norvegese
 Helene Gloppen – calciatrice norvegese, difensore
 Siri Gloppen – studioso politico norvegese